Nord může znamenat:

Geografie 
 Nord (Kalifornie) – sídlo v okrese Butte v Kalifornii
 Nord (departement) – departement ve Francii
 Nord (Haiti) – departement na Haiti
 Nord (Grónsko) – vojenská a vědecká základna v Grónsku
 Nord (Burkina Faso) – region v Burkině Faso
 Nord (Kamerun) – region v Kamerunu
 Nord (Grónsko) – vojenská a vědecká základna v Grónsku

Řeky 
 Nord (přítok Ottawy) – řeka v Québecu v Kanadě, přítok Ottawy
 Nord (přítok zátoky Caraquet) – řeka v Novém Brunšviku v Kanadě, přítok zátoky Caraquet

Lidé 
 Christiane Nordová (* 1943) – německá překladatelka
 Friedrich Nord (1889–1973) – německý chemik
 Haavard Nord – norský SW expert
 Karl Nord (1912–2003) – německý antifašistický aktivista
 Kathleen Nord (* 1965) – německá plavkyně
 Ole Tom Nord (* 1940) – norský lyžař
 Orla Nord (* 1875) – dánský cyklista
 Pierre Nord (1900–1985) – francouzský spisovatel a špión
 Richard Nord – filmový editor
 Thomas Nord (* 1957) – německý politik
 Walter R. Nord (* 1939) – americký výzkumník

Letectví 
 Nord Aviation bývalý francouzský letecký výrobce
 Nord Pingouin, jeden z jeho letounů, někdy známý jen pod pojmenováním Nord

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení